Villagrossa, frazione di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia
 Villagrossa, frazione di Castel d'Ario in provincia di Mantova